|-
| (47701) 2000 DA1||||25 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47702) 2000 DE2||||26 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47703) 2000 DR2||||27 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47704) 2000 DN4||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47705) 2000 DT9||||26 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47706) 2000 DH12||||27 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47707) 2000 DB15||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47708) 2000 DR15||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47709) 2000 DC16||||28 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47710) 2000 DJ16||||29 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47711) 2000 DL16||||29 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47712) 2000 DB23||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47713) 2000 DM23||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47714) 2000 DS24||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47715) 2000 DG25||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47716) 2000 DQ25||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47717) 2000 DU28||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47718) 2000 DV29||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47719) 2000 DC30||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47720) 2000 DR34||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47721) 2000 DS34||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47722) 2000 DZ35||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47723) 2000 DV37||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47724) 2000 DE38||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47725) 2000 DW39||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47726) 2000 DE42||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47727) 2000 DG44||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47728) 2000 DP45||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47729) 2000 DR45||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47730) 2000 DY46||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47731) 2000 DM48||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47732) 2000 DR51||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47733) 2000 DW51||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47734) 2000 DX55||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47735) 2000 DS60||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47736) 2000 DG61||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47737) 2000 DT66||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47738) 2000 DB68||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47739) 2000 DD69||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47740) 2000 DC71||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47741) 2000 DQ71||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47742) 2000 DX73||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47743) 2000 DH74||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47744) 2000 DJ75||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47745) 2000 DE77||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47746) 2000 DY77||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47747) 2000 DH81||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47748) 2000 DF82||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47749) 2000 DX82||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47750) 2000 DM85||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47751) 2000 DO85||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47752) 2000 DD87||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47753) 2000 DY92||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47754) 2000 DE94||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47755) 2000 DL94||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47756) 2000 DO96||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47757) 2000 DD98||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47758) 2000 DV98||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47759) 2000 DR99||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47760) 2000 DQ100||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47761) 2000 DR100||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47762) 2000 DT100||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47763) 2000 DR101||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47764) 2000 DX102||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47765) 2000 DZ102||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47766) 2000 DP103||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47767) 2000 DR103||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47768) 2000 DD104||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47769) 2000 DK104||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47770) 2000 DN104||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47771) 2000 DC105||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47772) 2000 DO107||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47773) 2000 DV108||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47774) 2000 DC110||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47775) 2000 DX115||||27 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47776) 2000 EX||2000 EX||3 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47777) 2000 EK9||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47778) 2000 EX10||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47779) 2000 EE11||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47780) 2000 EM13||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47781) 2000 EK17||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47782) 2000 EL18||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47783) 2000 EU19||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47784) 2000 EY19||||7 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47785) 2000 EL20||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47786) 2000 EQ20||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47787) 2000 EW24||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47788) 2000 EB26||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47789) 2000 ED26||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47790) 2000 EJ30||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47791) 2000 EC31||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47792) 2000 EV31||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47793) 2000 EO32||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47794) 2000 EP38||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47795) 2000 ER38||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47796) 2000 EN40||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47797) 2000 EQ40||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47798) 2000 EP45||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47799) 2000 ES49||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47800) 2000 ED50||||7 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|}

47700